|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel Hansol Korea Open) van 2008 vond plaats van 22 tot en met 28 september 2008 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Venus Williams was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Maria Kirilenko uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Australische Samantha Stosur in drie sets. Kirilenko wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Seoel op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de derde van 2008.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de kwartfinale, waarin de als derde geplaatste Kaia Kanepi te sterk voor haar was.

De Nederlandse Arantxa Rus, die via een wildcard tot het toernooi was toegelaten, kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

De als eerste geplaatste Taiwanese titelverdedigsters Chuang Chia-jung / Hsieh Su-wei slaagden erin hun titel te prolongeren. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste Russische koppel Vera Doesjevina en Maria Kirilenko in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. Chuang had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met een andere partner; Hsieh een.

De Belgische Yanina Wickmayer en haar Tsjechische partner Petra Cetkovská strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Seoel 2008
Seoel